
Carotta (dt. „rotes Haus“, von venet. ca’  und altit. rotto) ist der Name von:

 Gioacchino Carotta († 23. April 1556), italienischer Kapellmeister und Sänger in der Sixtinischen Kapelle (1547–52)
 Francesco Carotta (* 1946), italienischer Althistoriker und Religionshistoriker
 Michael Carotta, US-amerikanischer Autor von Büchern sowie ehemaliger Direktor der National Catholic Educational Association

Carotta und die Pluralform Carotte sowie die Variante Casarotta sind Ortsnamen für Weiler und Gehöfte in Nord-Italien:
 Fornace Carotta (Fiesso Umbertiano, Rovigo)
 Carotta (bei Quinzano, Verona) 
 Carotte (Pedemonte, Vicenza)
 Casarotta (bei Loro Ciuffenna)

Siehe auch:
 Carossa